Иржи Орсаг (; род. 5 января 1989 года, Зноймо, Чехословакия) — чешский тяжелоатлет, выступающий в весовой категории свыше 105 кг. Участник двух Олимпийских игр (2012, 2016), призёр чемпионатов Европы.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Иржи Орсаг на сайте IWF

Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года